De Rally van Ivoorkust 1987, formeel 19ème Rallye Côte d'Ivoire, was de 19e editie van de rally van Ivoorkust en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1987. Het was de 171e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Abidjan.

Verslag 
Volkswagen greep met Kenneth Eriksson naar hun debuutzege in het WK rally. Hij liet daarmee veteraan Shekhar Mehta achter zich op een tweede plaats, terwijl Erikssons teamgenoot Erwin Weber het succes van Volkswagen compleet maakte door als derde te eindigen. Toyota, die dominant waren in het evenement de laatste jaren, voerde het klassement in eerste instantie aan. Het team werd bereikte echter het tragische bericht dat een van hun spotter vliegtuigen was verongelukt, waarbij alle inzittenden om het leven kwamen. Voormalig navigatoren Henry Liddon en Nigel Harris waren twee van de vier passagiers van het gecrashte toestel. Als gevolg hiervan trok Toyota zich terug uit de rally.

Programma

Resultaten 

 Noot: Tijd is niet de algehele eindtijd die over de route is gedaan, maar is eerder opgebouwd uit straftijd verzamelt bij de tijdcontroles.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

iv
1986
Sport in Abidjan